Oosterspoorweg is de naam van meerdere spoorlijnen:
 in Nederland: Amsterdam-Zutphen, zie Spoorlijn Amsterdam - Zutphen
 de zijtak van deze lijn naar Utrecht, zie Spoorlijn Hilversum - Lunetten
 in Siberië/China: Tsjita-Harbin-Wladiwostok, zie Chinese Oosterspoorweg

Oosterspoorweg